Tulipanowa rewolucja w Kirgistanie
 Rewolucja w Kirgistanie (2010)